Алан Скотт, Аллан Скотт:
* Скотт, Аллан (1906—1995) — американский режиссёр.
 Скотт, Аллан (1910—?) — английский футболист.
 Скотт, Алан (1932—2021) — американский офтальмолог.
 Скотт, Аллан (род. 1939) — британский режиссёр.
 Скотт, Аллан (род. 1982) — британский легкоатлет.
 Скотт, Алан Джеймс (род. 1934) — британский политик, губернатор Каймановых островов.

См. также 
 Алан Скотт — персонаж вселенной DC Comics.
 Аллан, Скотт — шотландский футболист